Langheld ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Langheld (1905–1973), deutscher Seeoffizier, zuletzt Kapitän zur See der Kriegsmarine
Wilhelm Langheld (1867–1917), deutscher Offizier und Repräsentant der Kolonialverwaltung in Ostafrika und Kamerun
 Wolf-Dieter Langheld (* 1950), Offizier der Bundeswehr